Мариатеги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мариатеги, Сандро (1921—2013) — перуанский политик, председатель Совета министров и министр иностранных дел Перу.
 Мариатеги, Хосе Карлос (1894—1930) — перуанский деятель рабочего движения, писатель, публицист, литературный критик и журналист, социальный философ, социолог и историк.